Gravissimum Supremi – Enciclica di Papa Benedetto XIV del 1745
 Gravissimum supremi – Breve apostolico di Papa Pio IX del 1866